Брицин:
 Брицин Віктор Михайлович (1951) — український мовознавець.
 Брицин Михайло Якимович (1922) — укранський мовознавець, доктор філологічних наук, професор. Батько Віктора Брицина.

Прізвища